Le Championnat de France masculin de handball de Nationale 1 est le  national.
Cette saison est marquée par un nouveau format où les clubs sont répartis en quatre poules géographiques. Cette première phase qui s'achève peu après la trêve hivernale est suivie par une deuxième phase de groupe où les huit meilleurs sont rassemblés dans un nouveau groupe pour la promotion en Proligue tandis que les autres jouent le maintien. De plus, seuls les clubs qui ont obtenu sur dossier le statut  peuvent être promus.

Équipes participantes

Première phase

Poule 1

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}

Seconde phase

Poule fédérale d’accession à la Proligue 
Les deux premiers de chaque poule sont réunis dans une poule de huit équipes pour la montée. Les résultats face à l'équipe issue de la même poule sont conservés et chaque équipe dispute deux nouveaux matchs contre chacune des six autres équipes. Les deux équipes les mieux classées de cette poule, parmi celles qui possèdent le statut , sont promues en Proligue.

Le classement final est :

|}
Remarque :
Le Cavigal Nice Handball a été sanctionné de 2 points pour non apurement de son passif.

Poules de relégation 
Les équipes classés entre la  et la  des poules 1 et 2 se retrouvent dans une nouvelle poule de douze. Il en va de même pour les poules 3 et 4. Les résultats face aux équipes issues de la même poule sont conservés et chaque équipe dispute deux nouveaux matchs contre chacune des six autres équipes. Les trois dernières équipes de chaque poule  sont reléguées en Nationale 2.

Le classement final des poules de relégation est  :

|}

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Championnat de France masculin de handball de Nationale 1
 Championnat de France masculin de handball de deuxième division 2016-2017
 Championnat de France masculin de handball de Nationale 2 2016-2017

Liens externes 
 Site officiel de la FFHB
 Handzone.net : Résultats et actualités du championnat N1

2016-2017
Handball M3
France M3
Championnat M3